. 
 
 Вальтер Ґропіус () — німецький архітектор, засновник стилю «Баугауз»,
 Мартін Ґропіус () — німецький архітектор.